Fenestella kan syfta på:

 Fenestella (romare) – en antik romersk historiker och encyklopedist
 Fenestella (svampar) – ett släkte av svampar
 Fenestella (mossdjur) – ett utdött släkte av mossdjur